Morter, eina de cuina destinada a matxucar ingredients durs o realitzar mescles
 Morter (arma), arma d'artilleria
 Morter (construcció), mescla de ciment, aigua i sorra que serveix per unir els maons o altres materials constructius.
 Argamassa o morter de calç